Браунсвилл (Браунсвилль, Браунсвиль, ) — названия нескольких населенных пунктов в США, Канаде и Австралии.
 Браунсвилл (Техас)
 Браунсвилл (Флорида)
 Браунсвилл (город, Миннесота)
  — город в Кентукки
  — район в Бруклине
  — город в Орегоне
  — город в Пенсильвании
  — город в Теннесси

См. также 
 Браунс
 Браунстаун
 Браунсберг